Пежанський Григорій — архітектор
 Пежанський Михайло — український термінограф
 Пежанський Олександер Григорович — архітектор, фотограф

Українські прізвища